Брив ла Гаярд може да се отнася за:
 Брив ла Гаярд, град във Франция
 Брив ла Гаярд (окръг), окръг във Франция
 Кантони във Франция
 Брив ла Гаярд-1
 Брив ла Гаярд-2
 Брив ла Гаярд-3
 Брив ла Гаярд-4